Royal Military College (dt. „Königliche Militärschule“) ist der Name folgender Einrichtungen:

 Royal Military College of Canada in Kingston, Ontario, Kanada
 Royal Military College Duntroon in Canberra, Australien
 Royal Military College Kuala Lumpur in Kuala Lumpur, Malaysia
 Royal Military College Sandhurst in Sandhurst, Surrey, England, siehe Royal Military Academy Sandhurst

Siehe auch:
 Royal Military Academy